La Batalla del Lago Vadimo puede referirse a:
 Batalla del Lago Vadimo, que tuvo lugar en 310 a. C. entre romanos y etruscos.
 Batalla del Lago Vadimo (283 a. C.), que tuvo lugar en 283 a. C., entre romanos y una coalición de etruscos y galos